Baek Bong-ki (n. 16 decembrie 1980) este un actor din Coreea de Sud.

Profile
Nume: 백봉기 / Baek Bong Ki
Profesie: Actor
Data nasterii: 1980-Dec-16
Locun nasterii: Daejeon, South Korea
Inaltime: 180 cm
Greutate: 65 kg

Seriale
Miss Ripley (MBC, 2011)
Sweet Palpitations (KBS2, 2011)
My Princess (MBC, 2011)
The Gumiho's Revenge (KBS2, 2010)
Pasta (MBC, 2010)
Ballad of Suh Dong (SBS, 2005)
Sad Love Song (MBC, 2005)
School 4 (KBS2, 2001)

Filme
Nowhere to Turn (2008)
May 18 (2007)
Three Kims (2007)
The Big Swindle (2004)
Once Upon A Time In High School (2004)
Happy Eros Christmas (2003)
Memories of Murder (2003)
Madeleine (2003)

Trivia
Educatie: Department of Education Korea National Open University broadcast information.

Legături externe 
Profile (nate) 

Nașteri în 1980
Nașteri pe 16 decembrie
Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață